Borba steht für:

 Borba, eine Ortschaft in Portugal
 Borba (Amazonas), eine Ortschaft im brasilianischen Bundesstaat Amazonas
 Borba (Zeitung), eine jugoslawische Zeitung

Borba ist der Familienname folgender Personen:

 César Borba, uruguayischer Politiker und Diplomat
 Emilinha Borba (1923–2005), brasilianische Sängerin und Schauspielerin
 George Borba (* 1944), israelischer Fußballspieler
 Michele Borba, US-amerikanische Psychologin und Erziehungsbuchautorin
 Rivaldo Vítor Borba Ferreira (* 1972), genannt Rivaldo, brasilianischer Fußballspieler
 Rubens Borba de Moraes (1899–1986), brasilianischer Bibliothekar, Bibliograph, Bibliothekswissenschaftler, Bücherfreund, Historiker und Forscher

Siehe auch:
 DeBorba